Циганко́в () — російське прізвище. Жіноча форма — Циганкова.

Відомі носії 

 Циганков Василь Євдокимович — Герой Радянського Союзу
 Циганков Василь Парфентійович — учасник севастопольського підпілля в роки Громадянської війни
 Циганков Віктор Віталійович — український футболіст
 Циганков В'ячеслав Андрійович — підполковник Збройних сил України, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну, Герой України з врученням ордена «Золота Зірка», учасник російсько-української війни.
 Циганков Геннадій Дмитрович — радянський хокеїст
 Циганков Дмитро Гнатович — український композитор
 Циганков Олексій Вікторович (1984—2014) — старший солдат Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Циганков Петро Миколайович — Герой Радянського Союзу

Див. також 
 Циганко